Boulevard René-Lévesque peut désigner :

 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Montréal (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Québec (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Sherbrooke (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Drummondville (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Saint-Placide (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard du secteur Jonquière de Saguenay (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Saint-Eustache (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard à l'Île-des-Sœurs dans l'arrondissement Verdun à Montréal (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Chandler (Québec, Canada) ;
 Boulevard René-Lévesque, un boulevard de Châteauguay (Québec, Canada).

Rene-Levesque Boulevard